turion (botanika) – forma przetrwalnikowa roślin
 Turion 64 – procesor firmy AMD